Выдрица:

 Выдрица — ландшафтный заказник в Белоруссии;
 Выдрица — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области Белоруссии;
 Выдрица — деревня в Крупском районе Минской области Белоруссии;
 Выдрица — деревня в Хиславичском районе Смоленской области России.

Реки 
 Выдрица (приток Дуная)
 Выдрица (приток Конгоры) — река в Пошехонском районе Ярославской области.
 Выдрица (приток Мсты)
 Выдрица (приток Оршицы)
 Выдрица (приток Фёдоровки)
 Выдрица (приток Шубрюги)

См. также 
 Видрица